Евгений Ильич фон Бейер (? — 1899/1900, Харьков, Российская империя) — учёный-математик, , заслуженный профессор Харьковского университета.

Биография 
Родился в Вологде. В 1845 году окончил с золотой медалью Главный педагогический институт в Петербурге и уехал за границу. По возвращении работал в Харьковском университете (с 1858 года — профессор, с 1868 года — заслуженный профессор).

В 1842—1843 годах совершенствовался в математике под руководством академика М. В. Остроградского.

Был первым председателем Харьковского математического общества. Основные труды относятся к математическому анализу и его приложениям.

Умер  года в Харькове. Похоронен на Усекновенском кладбище в Харькове.

Примечания

Литература 
 Боголюбов А. Н. Математики Механики. — Киев: «Наукова думка», 1983
 Тарунин А. Рождённые на Вологодчине: краткая энциклопедия 

Математики Российской империи
Выпускники Главного педагогического института
Заслуженные профессора Императорского Харьковского университета
Члены Харьковского математического общества